En Pologne, Nadarzyn est le nom :

 de la gmina de Nadarzyn, dans le powiat de Pruszków, dans la voïvodie de Mazovie,
 du village de Nadarzyn, chef-lieu de cette gmina,
 du village de Nadarzyn, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.